Linn County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Linn County (Iowa)
 Linn County (Kansas)
 Linn County (Missouri)
 Linn County (Oregon)